Municipio de Avon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Avon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Avon (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Avon (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Avon (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Avon (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.